Nachdem 1949 in der Sowjetischen Besatzungszone, der späteren DDR, durch den Deutschen Sportausschuß die Fußballoberliga, später DS-Oberliga bzw. DDR-Oberliga, als höchste Spielklasse ins Leben gerufen worden war, folgte ein Jahr später zur Saison 1950/51 die DS-Liga. Die in den folgenden Jahren als DDR-Liga bezeichnete Spielklasse war zunächst als 2. Liga Bindeglied zwischen der Oberliga und den sechs Landesligen.

Teilnehmerfeld 
Für die erste Ligasaison qualifizierten sich nach unterschiedlichen Kriterien folgende Mannschaften:

Hinzu kamen drei Ost-Berliner Mannschaften, die sich für die zweitklassige Gesamt-Berliner Amateurklasse (bis 1950 1. Ligaklasse) qualifiziert hatten und aus dieser abgezogen worden waren (die Vertragsligisten wurden in die Oberliga eingruppiert):

 Hohenschönhausener SC, 4. Staffel A
 SSV Köpenick, 6. Staffel B
 SG Concordia Wilhelmsruh, 7. Staffel B

Das Ligafeld komplettierten die beiden Absteiger aus der DS-Oberliga

 BSG Anker Wismar
 BSG Einheit Schwerin

Aus den 20 Mannschaften wurden die beiden Staffeln Nord und Süd mit je 10 Teams gebildet, wobei die dritte Ost-Berliner Mannschaft Concordia Wilhelmsruh der Südstaffel zugeordnet wurde.

Modus 
Die Meisterschaft wurde in Hin- und Rückspielen ausgetragen. Bei Punktgleichheit entschied der Torquotient, lediglich für den Staffelsieg war bei gleicher Punktzahl ein Entscheidsspiel vorgesehen. Die Staffelsieger stiegen in die Oberliga auf, außerdem bestritten sie das Endspiel um die Ligameisterschaft. In die sechs Landesligen stiegen drei Mannschaften ab, automatisch die Tabellenletzten, während die beiden Neuntplatzierten zwei Relegationsspiele um den Klassenerhalt austragen mussten.

Staffel Nord

Abschlusstabelle 

|}

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte aufgelistet und die Gastmannschaft in der obersten Reihe.

Hintergrund war laut Sportgericht des Deutschen Sportausschusses ein unsportliches Verhalten der Mannschaft von Vorwärts Wismar im Spiel gegen SSV Köpenick, welches am 17. September 1950, dem 3. Spieltag, stattfand. Die Spielgemeinschaft wurde daraufhin bis zum 2. Oktober 1950 gesperrt und die Spiele gegen Köpenick, Anker Wismar und Großräschen jeweils mit 0:2 Punkten und 0:0 Toren gewertet. Dadurch fehlten Einheit Wismar in der Endabrechnung wichtige sechs Punkte.

Torschützenliste

Staffel Süd

Abschlusstabelle 

|}

Kreuztabelle 

Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte aufgelistet und die Gastmannschaft in der obersten Reihe.

Torschützenliste

Entscheidungsspiele 
Staffelsieger der Nordstaffel

Nachdem die Mannschaften von Anker Wismar und Potsdam punktgleich die Saison an der Spitze beendeten, musste nach den damaligen Regularien ein Entscheidungsspiel stattfinden, um den Staffelsieger und damit gleichzeitig auch Oberligaaufsteiger zu küren. Dieses Spiel gewann am 14. April 1951 in Stendal etwas überraschend die Mannschaft der BSG Anker Wismar mit 2:1 gegen die leicht favorisierte SG Volkspolizei Potsdam. Damit war Anker Wismar in die Oberliga aufgestiegen und hatte sich gleichzeitig für das Spiel um die Ligameisterschaft qualifiziert.

Entscheidungsspiel über den dritten Absteiger

Auch im Spiel der beiden Staffelneunten um den dritten Absteiger stand mit der BSG Einheit eine Mannschaft aus Wismar. Gegner war die BSG Motor Nordhausen, die in dem Entscheidungsspiel in Magdeburg deutlich mit 7:0 gegen Wismar gewann.

Spiel um die Ligameisterschaft

Im Spiel um die Ligameisterschaft standen sich am 3. Mai 1951 in Magdeburg die Mannschaften von Zentra Wismut Aue und Anker Wismar gegenüber. Vor 12.000 Zuschauern sicherten sich die Erzgebirger mit 3:0 die Ligameisterschaft.

Aufsteiger zur DDR-Liga 
Für die Ligasaison 1951/52 qualifizierten sich sportlich die Landesmeister der fünf bestehenden Länder der DDR sowie der Meister der neu gegründeten Ostberliner Landesliga.

Siehe auch 
 DDR-Fußball-Oberliga 1950/51

Weblinks 
 Daten zur Liga auf www.rsssf.com

Einzelnachweise 

1950 51
Fußballsaison 1950/51